Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés de la ville de Hoeselt.

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques de la province de Limbourg (Belgique)

 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

Hoeselt
Hoeselt